Stony Brook (engl. ‚Steiniger Bach‘) ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Stony Brook, Ort auf Long Island, New York
 Stony Brook (MBTA-Station), U-Bahnhof in Boston

Gewässer in Kanada:
Stony Brook (Exploits River), Neufundland
Stony Brook (Little Magaguadavic Lake), New Brunswick
Stony Brook (Northwest Miramichi River), New Brunswick
Stony Brook (Lake Stream), New Brunswick
Stony Brook (Gardner Creek), New Brunswick

Gewässer in den Vereinigten Staaten:
Stony Brook (Gorhams Pond), Connecticut 
Stony Brook (Iron Stream), Connecticut 
Stony Brook (Housatonic River, Connecticut), Connecticut 
Stony Brook (Saugatuck River), Connecticut 
Stony Brook (Stonington Harbor), Connecticut 
Stony Brook (Niantic River), Connecticut 
Stony Brook (Horton Cove), Connecticut 
Stony Brook (Blackwell Brook), Connecticut 
Stony Brook (Connecticut River, Connecticut), Connecticut 
Stony Brook (South Cottonwood River), Kansas 
Stony Brook (Evans Brook), Maine 
Stony Brook (Meadow Creek), Maine 
Stony Brook (Long Pond), Maine 
Stony Brook (Olamon Stream), Maine 
Stony Brook (Sandy Stream), Maine 
Stony Brook (Carrying Place Stream), Maine 
Stony Brook (Tomah Stream), Maine 
Stony Brook (Wood Stream), Maine 
Stony Brook (Jimmy Brook), Maine 
Stony Brook (Frost Pond Flowage), Maine 
Stony Brook (Cooks Brook), Maine 
Stony Brook (Little Androscoggin River), Maine 
Stony Brook (Varnum Stream), Maine 
Stony Brook (West Branch Ellis River), Maine 
Stony Brook (Dead River), Maine 
Stony Brook (Moose River), Maine 
Stony Brook (Androscoggin River), Maine 
Stony Brook (St. Croix River), Maine 
Stony Brook (Threecornered Pond), Maine 
Stony Brook (South Branch Bear Creek), Maryland 
Stony Brook (Housatonic River, Massachusetts), Massachusetts 
Stony Brook (Konkapot Brook), Massachusetts 
Stony Brook (Connecticut River, Massachusetts), Massachusetts 
Stony Brook (East Branch Swift River), Massachusetts 
Stony Brook (Merrimack River), Massachusetts 
Stony Brook (Foss Reservoir), Massachusetts 
Stony Brook (Charles River), Massachusetts 
Stony Brook (Stop River), Massachusetts 
Stony Brook (South Watuppa Pond), Massachusetts 
Stony Brook (Boston), Massachusetts 
Stony Brook (Fall Brook), Massachusetts 
Stony Brook (North River), Massachusetts 
Stony Brook (Cape Cod Bay), Massachusetts 
Stony Brook (Polpis Harbor), Massachusetts 
Stony Brook (Chippewa River), Michigan 
Stony Brook (Long Prairie River), Minnesota 
Stony Brook (Rice Lake), Minnesota 
Stony Brook (West Branch Rum River), Minnesota 
Stony Brook (South Fork Nemadji River), Minnesota 
Stony Brook (Upper Gull Lake), Minnesota 
Stony Brook (Des Moines River), Minnesota 
Stony Brook (Bear River), Minnesota 
Stony Brook (James River), North Dakota 
Stony Brook (Mountain Brook), New Hampshire 
Stony Brook (Ossippee Lake), New Hampshire 
Stony Brook (Upper Ammonoosuc River), New Hampshire 
Stony Brook (Souhegan River), New Hampshire 
Stony Brook (Mascoma River), New Hampshire 
Stony Brook (Bearcamp River), New Hampshire 
Stony Brook (Wild Ammonoosuc River), New Hampshire 
Stony Brook (Saco River, Hart's Location), New Hampshire 
Stony Brook (Saco River, Bartlett), New Hampshire 
Stony Brook (Peabody River), New Hampshire 
Stony Brook (Chocorua River), New Hampshire 
Stony Brook (South Branch Raritan River), New Jersey 
Stony Brook (Rockaway River), New Jersey 
Stony Brook (Delaware River), New Jersey 
Stony Brook (Big Flat Brook), New Jersey 
Stony Brook (Millstone River), New Jersey 
Stony Brook (Green Brook), New Jersey 
Stony Brook (Long Island Sound), New York 
Stony Brook (Ramapo River), New York 
Stony Brook (Quaker Run), New York 
Stony Brook (Schoharie Creek), New York 
Stony Brook (East Canada Creek), New York 
Stony Brook (Hudson River), New York 
Stony Brook (Mill River), New York 
Stony Brook (Kaaterskill Creek), New York 
Stony Brook (Cattaraugus Creek), New York 
Stony Brook (Tonawanda Creek), New York 
Stony Brook (Woodhull Creek), New York 
Stony Brook (Salmon River), New York 
Stony Brook (Grassy Brook), New York 
Stony Brook (Lake Champlain), New York 
Stony Brook (Platte Kill), New York 
Stony Brook (Canaseraga Creek), New York 
Stony Brook (Farrington Brook), New York 
Stony Brook (Black Creek), New York 
Stony Brook (Pleasant Lake Stream), New York 
Stony Brook (Joe Indian Inlet), New York 
Stony Brook (Trout Brook), New York 
Stony Brook (West Branch St. Regis River), New York 
Stony Brook (Fishing Creek), Pennsylvania 
Stony Brook (Spring Run), Pennsylvania 
Stony Brook (Mehoopany Creek), Pennsylvania 
Stony Brook (Gihon River), Vermont 
Stony Brook (White River), Vermont 
Stony Brook (Dog River), Vermont 
Stony Brook (Granby Stream), Vermont 
Stony Brook (Black River), Vermont 
Stony Brook (Batten Kill), Vermont 
Stony Brook (Dosewallips River), Washington 
Stony Brook (South Fork Flambeau River), Wisconsin 
Stony Brook (Maunesha River), Wisconsin 
Stony Brook (South Branch Manitowoc River), Wisconsin 
Stony Brook (Copper Creek), Wisconsin 

Siehe auch: 
 Stony Brook University, Universität im Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten
 Stoney Brook